Austral (von lateinisch australis [dt.: südlich]) steht für:

 Air Austral, französische Fluggesellschaft mit Sitz auf der Insel Réunion
 Austral (Währung), die Währung Argentiniens von 1985 bis 1991
 Austral Líneas Aéreas, die Inlandsfluggesellschaft der Aerolíneas Argentinas
 Société l’Austral, ehemaliger französischer Kraftfahrzeughersteller
 Austral (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Austral Cycle & Motor Works, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Austral-Insel, Insel im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis
 Austral-Inseln, zu Polynesien gehörige Inselgruppe im Pazifischen Ozean
 L’Austral, französisches Kreuzfahrtschiff
 Manchón Austral
 Renault Austral, Pkw-Modell

Austral ist der Künstlername von:
 Florence Austral (1892–1968), australische Sängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Austal, australische Werft